Хо́рнер () — фамилия английского происхождения, этимологически связана со словом horn — рог, горн.
  (1913—2009) — канадский политик, член Палаты общин (1958—1968).
 Хорнер, Антон (1887—1971) — австрийско-американский валторнист.
  (1894—1968) — британский общественный деятель, генеральный секретарь Национального союза шахтёров (1946—1959).
 Хорнер, Арчибальд — британский боксёр, чемпион Англии в тяжёлом весе (1904).
  (род. 1957) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Атланта Брэйвз» и «Сент-Луис Кардиналс».
 Хорнер, Брэд — американский пловец, чемпион Панамериканских игр в эстафете 4×200 м вольным стилем (1975).
  (род. 1976) — британская пловчиха, чемпионка Великобритании в плавании на 400 м вольным стилем (1997, 1998, 2000).
 Хорнер, Гарри (1910—1994) — американский художник-постановщик и режиссёр.
  (1878—1940) — американский политик, губернатор штата Иллинойс (1933—1940).
 Хорнер, Гордон — американский спортивный стрелок, чемпион Панамериканских игр по стендовой стрельбе (1963) и чемпион мира по стрельбе на круглом и траншейном стендах (1966) в командном разряде.
 Хорнер, Гренвилл — американский художник-постановщик, лауреат премии «Эмми» (2007).
  (род. 1988) — американский баскетболист, игрок клуба НБА «Нью-Джерси Нетс».
 Хорнер, Джеймс (1953—2015) — американский композитор.
 Хорнер, Джек:
  (1927—2004) — канадский политик, министр промышленности, торговли и предпринимательства (1977—1979).
 Хорнер, Джек (род. 1946) — американский палеонтолог.
 Хорнер, Джо (1936—1996) — американский бейсболист.
 Хорнер, Джон:
  (1802—1883) — американский политик, губернатор территории Мичиган (1835—1836).
  (1911—1997) — британский пожарный; общественный и политический деятель, генеральный секретарь Союза пожарных бригад (1939—1964).
 Хорнер, Джордж:
  (1605—1677) — английский юрист и политик, член Палаты общин (1645—1648).
  (1646—1707) — английский политик, член Палаты общин (1685—1689).
 Хорнер, Джошуа — австралийский танцовщик, лауреат Австралийской танцевальной премии за роль в мюзикле (2003).
  (1859—1933) — американский религиозный деятель, епископ Западной Северной Каролины Епископальной церкви (1922—1933).
  (род. 1948) — австралийский военный историк, лауреат Премии премьер-министра по австралийской истории (2015).
  (род. 1987) — американский спортивный стрелок, чемпион Ассоциации практической стрельбы США в тактической категории (2015—2019).
 Хорнер, Изалин Блю (1896—1981) — исследовательница буддизма.
 Хорнер, Крейг (род. 1983) — австралийский актёр телевидения и кино.
 Хорнер, Крис (род. 1971) — американский велогонщик.
 Хорнер, Кристиан (род. 1973) — британский автогонщик.
  (1785—1864) — шотландский торговец и геолог, президент Геологического общества Лондона (1845—1847, 1860—1862).
  (1911—2005) — немецкий химик, обладатель медалп Котениуса (2001).
  (1943—2003) — ирландский велогонщик, чемпион Ирландии в гонках на 5 миль на треке (1968), на 100 миль (1971), на 50 миль с раздельным стартом (1973); участник Олимпийских игр (1968, 1972).
  (род. 1992) — британский футболист, обладатель Кубка Шотландии в составе клуба «Инвернесс Каледониан Тисл» (2015).
  (род. 1928) — кенийский спортивный стрелок, участник Олимпийских игр (1964).
 Хорнер, Матина (род. 1939) — американский психолог.
 Хорнер, Морроу — британский игрок в боулз, чемпион Ирландии в одиночном разряде (1985) и четвёрках (1982, 1989), чемпион Британских островов (1983).
  (1930—2014) — канадский политик, член Палаты общин (1972—1974).
  (1882—1954) — британский хирург, главный редактор журнала British Medical Journal (1928—1946).
  (1925—1984) — британская бадминтонистка, чемпионка Ирландии (1950) и Шотландии (1953).
 Хорнер, Пит — американский звукорежиссёр, лауреат премии «Эмми» (2012).
 Хорнер, Пэт — британский игрок в боулз, чемпионка Ирландии в парах (1994).
  (1884—1964) — канадский политик, член Сената (1933—1964).
  (1909—2005) — канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Торонто Мейпл Лифс» (1932).
  (1932—2008) — канадский политик, член Палаты общин (1984—1993).
 Хорнер, Робин — британский игрок в боулз, чемпион Ирландии в четвёрках (1982, 1989) и чемпион Британских островов (1983).
 Хорнер, Себастьян фон (1919—2003) — немецкий астрофизик, радиоастроном, теоретик космонавтики и SETI.
  — ганский политик и дипломат, посол Ганы в Нидерландах (с 2017).
  (род. 1989) — канадская пловчиха, серебряная медалистка Панамериканских игр в плавании на 200 м и в эстафете 4×200 м вольным стилем, в эстафете 4×100 м комплексным стилем (2007).
  (род. 1938) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Вашингтон Редскинс» и «Нью-Йорк Джайентс».
  (ур. Бёрджесс; род. 1963) — британский игрок в сквош, чемпионка Великобритании (1994, 1996) и чемпионка мира в составе сборной Англии (1989, 1990).
  (1688—1741) — британский политик, член Палаты общин (1713—1717, 1727—1741).
 Хорнер, Уильям Джордж (1786—1837) — британский математик.
  — швейцарский лучник, бронзовый медалист Паралимпийских игр в открытой категории (2008).
 Хорнер, Флоренс Салли (1937—1952) — девочка, похищенная серийным растлителем-педофилом Фрэнком Ласалем.
  (1854 — после 1910) — британский драматург и политик, член Палаты общин (1900—1906).
  (1922—2002) — американский солдат, участник Второй мировой войны, обладатель Медали Почёта.
  (1778—1817) — британский экономист и политик, член Палаты общин (1806—1812, 1813—1817).
  (1925—1997) — канадский хирург и политик, член Палаты общин (1958—1967).
  (род. 1936) — американский военный лётчик, начальник Космического командования США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (1992—1994).
  (1863—1916) — ирландский политик, член Палаты общин Великобритании (1910—1916).

 Кэпп Хорнер, Алекс (род. 1969) — американская телеактриса.

См. также 
 
 Горнер (значения)
 Орнер, Иветт (1922—2018) — французская аккордеонистка.
 Хорн